«Робинзон Крузо» () — приключенческий телефильм совместного производства Франции, Британии и Канады, снятый по мотивам одноимённого романа Даниэля Дефо и вышедший в 2003 году.

Сюжет 
Сюжет фильма имеет существенные отличия от оригинальной книги Д. Дефо.

Робинзон жил с родителями до 18 лет. Он долго уговаривал отца, чтобы его отпустили в кругосветное плаванье, ведь это была самая большая мечта Крузо. После чего его отпускают в плаванье.
Робинзон Крузо — 60-летний владелец плантации сахарного тростника в Бразилии. В результате бунта на корабле его высаживают на необитаемый остров. На следующий день корабль попадает в шторм и разбивается вблизи того же острова. В останках корабля Робинзон находит нужные ему предметы быта и собаку Венеру, путешествовавшую с ним на корабле.

Робинзон обустраивает свой быт. Собака гибнет во время сильного наводнения.

Через некоторое время на острове высаживаются дикари с целью съесть воина из чужого племени. Робинзон спасает дикаря и учит его своему языку, дав ему имя — Пятница.

В отличие от оригинального сюжета в данном фильме Робинзон пробыл на острове не 28, а всего 15 лет.

В ролях

Релиз на видео 
На лицензионном DVD фильм выпустила фирма «CP Digital».

Ссылки 
 
 
 
 
 

Телефильмы на французском языке
Телефильмы Франции
Телефильмы 2003 года
Телефильмы Канады
Телефильмы Великобритании
Экранизации произведений Даниэля Дефо
Приключенческие фильмы Франции
Приключенческие фильмы Великобритании
Приключенческие фильмы Канады
Робинзон Крузо
Фильмы Канады 2003 года
Фильмы Великобритании 2003 года
Фильмы Франции 2003 года
Фильмы Arte France
Фильмы GMT Productions